Back to Front – album di Gilbert O'Sullivan del 1972
 Back to Front – singolo degli Stiff Little Fingers del 1980
 Back to Front – album dei Caravan del 1982
 Back to Front – album di Lionel Richie del 1992
 Back to Front – album dei Curiosity Killed the Cat del 1994
 Back to Front – album dei The Temptations del 2007